Příjmení Moran má více držitelů:

 Bugs Moran (1893–1957) – americký gangster
 Crissy Moran (* 1975) – americká pornoherečka
 Dylan Moran (* 1971) – irský herec-komik a scenárista
 Gayle Moran (* 1943) – zpěvačka, klávesistka a skladatelka
 Gussie Moran (1923–2013) – americká tenistka a televizní moderátorka
 Jason Moran (* 1975) – americký jazzový klavírista
 Mike Moran (* 1948) – britský hráč na klávesové nástroje a producent
 Tony Moran (* 1957) – americký herec a filmový producent

Externí odkazy